

Населені пункти та їхні частини

 Бобрек — село в гміні Хелмек Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Бобрек — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Бобрек — частина міста Битом в Сілезькому воєводстві
 Бобрек — частина міста Цешин у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Бобрек — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Бобрек — частина села Завада в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки